Manuel Cárdenas puede referirse a:

Cantautor, escrito y guionista Colombiano.

 

 Manuel de Cárdenas Pastor (1877-1954) arquitecto español
 Manuel Cárdenas Espitia (1961-1990), ciclista colombiano